Мурат Колганат — казахский драматург, сценарист.

Биография 
Родился 1 октября 1987 года.

В 2009 году окончил Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова по специальности «строитель»;

В 2011 году окончил Высший колледж культуры им. Акана серэ г. Кокшетау по мастеру Культурного деятеля РК Кудайбергена Насырова по специальности «Режиссер, руководитель театрального коллектива».

В 2015 году окончил Казахскую национальную академию искусств имени Т. К. Жургенова по направлению «Кинотеледраматургия» по мастеру писателя, драматурга Дулата Исабекова;

В 2017 году стал магистром «Кинотеледраматургии», факультет «Искусствоведение», Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова.

С 2021 года  докторант 1-го курса факультета "Искусствоведение", Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова.

Участие в научных конференциях, проектах 
 участие в программе академической мобильности, международные стажировки	Certificate: «Artistically pictorial dramaturgy» Akademie de France a Rome (2016)
 Сертификат (о повышении квалификации): «История зарубежного театра и режиссуры: европейский и восточный опыт» (2016)
 Certificate: of Professional Developmentin ArtStudies This certificate confirmsthat «Art and Architecture of Ancient Egypt» (2015);

Награды 
 Диплом: Победитель в номинации «Лучший драматург года» в независимом Республиканском литературном конкурсе «Алтын қалам 2015» (Казахстан 2015);
 Благодарственное письмо: За проведение мастер класса по теме «Современная драматургия и мифологема» во второй международной театральной лаборатории «Дидар» (Казахстан 2016);
 III место в конкурсе «Тәуелсіздік толғауы» проведенный среди драматургов, город Шымкент (с пьесой «Пони»)
 Гран-при в Республиканском конкурсе «История народа — История земли» проведенный среди драматургов, город Талдыкорган (с пьесой «Орбулак»)
Пьеса "Свидетель" получила название "Лучший дараматург года" VI литературного конкурса "Алтын тобылғы", организованного Республиканским фондом Нурсултана Назарбаева (2020).
"Лучший драматург года" профессиональной премии Союза театральных деятелей Казахстана "Енликгуль" - 2022.
Победитель в номинации "Драматург года" (2022) по решению ассоциации театральных критиков.

Творческие работы 
 Короткометражный фильм «Аялдама», снятый киностудией «Казахфильм» совместно с ТОО «Дебют». Сценарист: Д. Кулмаков, К. Мурат (2015)
 Театрализованная постановка по пьесе «Обманчивая надежда» в молодежном театре в городе Аркалык;
 Театрализованная постановка по пьесе «Обманчивая надежда» в городе Кокшетау в драма театре имени Шахмета Кусайнова;
 Театрализованная постановка по пьесе «Трудная дорога к счастью» в городе Алматы в театре имени Мухтара Ауэзова.
 Театрализованная постановка по монопьесе «Кукла» в городе Алматы в театре «Дат!».
 Театрализованная постановка по пьесе «Битва на Орбулаке» в городе Талдыкорган Казахский драматический театр им. Б.Римовой.
Театрализованная постановка по пьесе «Кукла " в Восточно-Казахстанском областном молодежном театре.
Этно-композиционное представление «Обычай " для детей в Алатауском театре традиционного искусства.
Театральная постановка повести Т. Абдик «Правая рука» (автор сценической версии) в Казахском национальном драматическом театре имени Мухтара Ауэзова.
Театральная постановка по пьесе "Учитель"  в театре юного зрителя имени Габита Мусрепова.
Театральная постановка по пьесе «Вероломство» в театре «Жастар" г. Нур-Султан.
Театральная постановка по пьесе "Школа" в театре "Городского театра кукол и юношества" г. Шымкент.
Театральная постановка по пьесе "Письмо в будущее" в Актюбинском областном театре драмы имени Т.Ахтанова.
Театральная постановка по пьесе "Куклы" в областном академическом драматическом театре им. М.Утемисова.
Театральная постановка по пьесе "Учитель" в Жамбылском областном казахском драматическом театре им. А.Токпанова.
Театральная постановка по пьесе "Любовь есть?" Музыкального театра юного зрителя акимата города Нур-Султан. 
Театральная постановка по пьесе "Пони" в Гусарском государственном лезгинском драматическом театре, Азербайджан.

Пьесы 
 «Шырмаудағы ғұмыр»
 «Қуыршақ»
 «Шырғалаң»
 «Алдамшы үміт»
 «Түнек»
 «Пони»
 «Cаусақ»
 «Бақыт кілті»
 «Егіздер»
 «Орбұлақ»
 «Мен — Таспын»
 «Мөде қаған»
"Мұғалім"
"Куәгер"
"Қуыршақтар"
"Махаббат бар ма?"

Участие в театральных проектах 
 Как драматург принимал участие в III Молодежном театральном форуме стран Содружества, Балтии и Грузии (Ереван, Армения).
 В качестве драматурга принимал участие в лаборатории Фестиваля современной драматургии Драма. KZ возникшей в 2017 году в форме лаборатории по инициативе:
 драматурга Олжаса Жанайдарова и директора Театра BT Айгуль Султанбековой.
Как драматург принимал участие в  VIII Международной драматургической лаборатории ЦБД ( Минск, Беларусь).
Как драматург принимал участие в IV Молодежном театральном форуме стран Содружества, Балтии и Грузии (Ташкент, Узбекистан).

Публикации 
 Пьеса «Алдамшы үміт» в Республиканском журнале «Театр кз», издание № 8, август (2015 год)
 Пьеса «Түнек» в Республиканском журнале «Театр кз», издание № 11, ноябрь (2015 год)
 Пьеса «Түнек» в сборник в III Молодежном театральном форуме стран Содружества, Балтии и Грузии
 Пьеса «Пони» (переведен на азербайджанский язык)

Источники 

Выпускники Кокшетауского государственного университета
Выпускники Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова
Режиссёры Казахстана